szkoła chicagowska – szkoła w architekturze
 szkoła chicagowska – szkoła w socjologii
 szkoła chicagowska – szkoła w ekonomii
 szkoła chicagowska – szkoła w psychologii